Ocotillo steht für:

 Fouquieria splendens, eine Pflanzenart aus der Gattung Fouquieria
 Ocotillo (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten